La Partie de chasse, ou Partie de chasse, peut faire référence à différentes œuvres :

 La Partie de chasse est un tableau de Francisco de Goya ;
 La Partie de chasse est un film d'Alan Bridges ;
 La Partie de chasse de Henri IV est une comédie de Charles Collé ;
 Partie de chasse est une bande-dessinée de Pierre Christin et Enki Bilal ;
 Partie de chasse est le  de la saison 2 de Dr House.